Sergei Korsakow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Korsakow (Skilangläufer) (* 1991), russischer Skilangläufer 
 Sergei Sergejewitsch Korsakow (1854–1900), russischer Psychiater
 Sergei Wladimirowitsch Korsakow (* 1984), russischer Kosmonaut